Il doppio del torneo di tennis USTA LA Tennis Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Goran Dragicevic e Jan-Michael Gambill che hanno battuto in finale Cody Conley e Ryan Newport 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Amer Delić /  Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Goran Dragicevic /  Jan-Michael Gambill (Campioni)

 Mirko Pehar /  Glenn Weiner (primo turno)
 Aleksandar Vlaski /  Brian Wilson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USTA LA Tennis Open 2005